National Basketball Association (NBA) All-Star Game jest corocznym koszykarskim spotkaniem pokazowym pomiędzy największymi gwiazdami konferencji wschodniej oraz konferencji zachodniej ligi NBA. Jest główną atrakcją NBA All-Star Weekend. 12 zawodników, 5 składu podstawowego i 7 rezerwowych z każdej konferencji jest wybieranych spośród grona 120 zawodników – 60 z każdej konferencji 24 obrońców, 24 skrzydłowych i 12 środkowych, znajdujących się na listach do głosowania, przygotowanych przez dziennikarzy sportowych. Zawodnicy składów wyjściowych są typowani na dwa sposoby. Można na nich zagłosować poprzez odpowiednie szablony, do tego celu przeznaczone, znajdujące się na oficjalnej stronie ligi NBA.com w formie elektronicznej lub poprzez karty do głosowania znajdujące się w halach zespołów NBA oraz  określonych sklepach, współpracujących z ligą. Zawodnicy z najwyższą liczbą głosów na danej pozycji dostają się do składu podstawowego. Rezerwowi są natomiast wybierani poprzez głosowanie trenerów wszystkich klubów ligi, uwzględniając konferencje. Trenerzy nie mogą głosować na zawodników z prowadzonych przez siebie drużyn. Mogą wybrać dwóch obrońców, dwóch skrzydłowych, jednego środkowego oraz dwóch dodatkowych zawodników bez względu na pozycję.

Przed sezonem 2012/13 zmieniono zasady głosowania. Wprowadzono głosowanie na linie ataku (frontcourt) oraz obrony (backcourt), bez uwzględniania pozycji. Uzasadniono to zmianami zachodzącymi w grze oraz kwestiami wymienności pozycji i zacieraniu się ich klasycznym definicjom z tego powodu. Duża większość zawodników występuje bowiem na kilku wymiennych pozycjach, bez jednej, ściśle sprecyzowanej.

Jeśli zawodnik nie jest zdolny do wzięcia udziału w spotkaniu gwiazd zazwyczaj z powodu kontuzji, zastępcę wybiera komisarz NBA.

W 1999 roku All-Star Game zostało odwołane z powodu lockoutu.

Poniższa lista NBA All-Stars zawiera spis zawodników, którzy przynajmniej raz w swojej karierze zostali nominowani do występu w NBA All-Star Game. Należy podkreślić, że chodzi o same nominacje (powołania do udziału), a nie ilość realnie rozegranych spotkań. Dla przykładu Michael Jordan był nominowany 14–krotnie, przy czym opuścił z powodu kontuzji występ w 1986 roku. Wliczając NBA All-Star Game 2013, do udziału w spotkaniu zostało nominowanych co najmniej raz w karierze 390 zawodników. Jednak jedynie 262 z nich uzyskało więcej niż jedno powołanie.

Członek Koszykarskiej Galerii Sław im. Jamesa Naismitha – Kareem Abdul-Jabbar jest rekordzistą w liczbie  nominacji do udziału w NBA All-Star Game. Był nominowany 19–krotnie, przy czym wystąpił w 18 spotkaniach gwiazd. Kobe Bryant jest natomiast rekordzistą wśród wciąż aktywnych graczy z 18 nominacjami. Bryant został powołany 18–krotnie z rzędu, pomijając rok 1999, kiedy to spotkanie nie odbyło się z powodu lockoutu. Bob Cousy i John Havlicek remisują pod względem największej liczby rozegranych spotkań z rzędu, wystąpili w 13 kolejnych NBA All-Star Games. Tim Duncan również wystąpił w 13 kolejnych spotkaniach, wyłączając rok 1999, kiedy to miał miejsce lockout. Na liście znajduje się również kilka nazwisk zawodników, którzy nigdy nie wystąpili w tym spotkaniu z powodu rozmaitych urazów, jednak zostali do niego oficjalnie powołani.

Nota: Statystyki uwzględniają NBA All-Star Game 2016.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia spotkań NBA All-Star Games – NBA.com 
 All-Star Game Index – Basketball-Reference.com 

National Basketball Association All-Star Game
Strony przeglądowe – koszykówka